The Fall signifie « la chute » en anglais ou « l'automne » en anglais américain ; l'expression peut faire référence à :

Musique 
 The Fall, groupe de post-punk britannique

 The Fall, album de Norah Jones, sorti en 2009
 The Fall, album de Gorillaz, sorti en 2010

Cinéma et télévision 
 , film américain de Andrew Piddington, sorti en 1999
 The Fall, film anglo-américano-indien de Tarsem Singh, sorti en 2006
 , film américain de John Krueger, sorti en 2008
 The Fall, court métrage australien d'Alexander Moir, sorti en 2010
 The Fall, court métrage américain de Charles-Henri Vidaud, sorti en 2013
 The Fall, série télévisée britannique diffusée à partir de 2013 sur RTÉ One et BBC Two

Littérature 
The Fall, titre traduction en anglais du roman La Chute d'Albert Camus.
The Fall, titre original en anglais du roman Faille intime de Simon Mawer.

Jeux vidéo 
The Fall, jeu vidéo édité en 2014 par Over the Moon, un studio indépendant canadien.

Voir aussi